

Biologia
 Foca – nome comune degli animali appartenenti alla famiglia dei Focidi  (sottordine dei Pinnipedi)

Geografia
 Foča: città della Bosnia ed Erzegovina

Onomastica
 Foca – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Foca – famiglia bizantina, originaria della Cappadocia, a cui appartennero fra gli altri il condottiero Niceforo Foca il vecchio (IX secolo) e l'imperatore bizantino Niceforo II (X secolo)
 San Foca – santo della Chiesa cattolica e di quella ortodossa
 Foca – imperatore bizantino del VII secolo, detto "il Tiranno"

Sigle
 FOCA – Formula One Constructors Association, associazione di costruttori di vetture di Formula 1

Altro 
 Foca – sommergibile della Regia Marina, entrato in servizio nel 1909
 Foca – sommergibile della Regia Marina, entrato in servizio nel 1937
 Classe Foca — nome di classi navali in servizio presso varie marine militari, tra cui la Regia Marina (italiana) e la Marinha do Brasil

Pagine correlate
San Foca